Бабиково — название населённых пунктов в России:

 Бабиково — деревня в Чишминском районе Башкортостана.
 Бабиково — деревня в Вологодском районе Вологодской области.